Второй дивизион Чили 1967 () — 16-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Ферробадминтон», вылетевший из Примеры.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1967
Спорт в Чили в 1967 году
Чили